Deux navires de l'United States Navy portent le nom d'USS Belknap : 
 l', un destroyer de la classe Clemson lancé en 1919 et retiré du service en 1945 ;
 l', un croiseur de la classe Belknap lancé en 1962 et coulé comme cible en 1998.

Belknap